Seznam brigad z zaporedno številko 83.

Seznam 
 Pehotne
 83. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Specialne
 83. zračnoprevozna specnaz brigada (ZSSR)

 Komunikacijske
 83. komunikacijska brigada (ZSSR)

Glej tudi